Шахново — название населённых пунктов в России:
 Шахново — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Шахново — деревня в Порховском районе Псковской области.